Famille de Montrichard, famille subsistante de la noblesse française
Roland de Montrichard, aristocrate et militaire comtois durant la guerre de Dix ans. Il fut également Gentilhomme de la Chambre du Prince d'Orange et gouverneur de la ville de Nozeroy.
Philippe-Guillaume de Montrichard, Gouverneur de Nozeroy, seigneur de Sirod, grand gruyer général pour le prince d'Orange
Montrichard, ancienne commune française du Loir-et-Cher.
Joseph Hélie Désiré Perruquet de Montrichard, général français de la Révolution et de l’Empire. Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile, côté Nord.
 Montrichard Val de Cher, commune française nouvelle, créée en 2016.
 Château de Montrichard, château-fort construit au début du  par le comte d'Anjou.
 Canton de Montrichard, dans les arrondissements de Blois et Romorantin-Lanthenay.
 Gare de Montrichard, sur la ligne Tours et Vierzon, Bourges